Margon pode se referir a:
 Margon (Eure-et-Loir)
 Margon (Hérault)

Desambiguações de topônimos